Rajská zahrada může být:

 zahrada Eden – původní místo pobytu Adama a Evy
 rajský dvůr (rajská zahrada) – atrium kláštera obklopené křížovou chodbou
 Rajská zahrada (Praha) – více míst v Praze
 Rajská zahrada (stanice metra) – stanice metra v Praze na lince B a název přilehlých autobusových zastávek
 Rajská zahrada (Pražský hrad) – součást jižních zahrad na Pražském hradě
 Rajská zahrada (Žižkov) – oddechový a sportovní park a zahrada v Praze na Žižkově mezi náměstím Winstona Churchilla a Riegrovými sady
 Rajská zahrada (Nové Město nad Metují) – obchodní a obytné centrum s pasáží v Novém městě nad Metují
 Rajská zahrada (album, Nohama nad zemí) – album skupiny Nohama nad zemí (2009)
 Rajská zahrada (album, Spirituál kvintet) – album skupiny Spirituál kvintet (1992)
 Rajská zahrada (hudební skupina)
 Rajská zahrada (román) – posmrtně vydaný román Ernesta Hemingwaye